Taborio ist ein Ort im Osten des Tarawa-Atolls in den Gilbertinseln des Inselstaats Kiribati im Pazifischen Ozean. Der Ort liegt auf der Insel Buariki. 2017 hatte der Ort ca. 845 Einwohner.

Geographie 
Taborio ist ein Ort am „Mast“, dem Nordarm des Atolls von Tarawa. Er liegt südlich von Taratai an einem der „Knie“ des Atolls und nach Süden schließt sich unmittelbar der Inselteil Notoue an, der teilweise als eigenes Motu geführt wird. Der Norden von Buariki und Notoue sind östlich des Ortes durch den Taratai Causeway verbunden. Schmale Kanäle trennen die Riffteile und im Osten gibt es eine Bucht, die die Riffkrone bis zur Mitte zerteilt. Es gibt ein Versammlungshaus, das katholische Immaculate Heart College und zwei Kirchen. Der nächste Ort im Süden ist die Siedlung Notoue.

Klima 
Das Klima ist tropisch heiß, wird jedoch von ständig wehenden Winden gemäßigt. Ebenso wie die anderen Orte des Tarawa-Atolls wird Taborio gelegentlich von Zyklonen heimgesucht.

Einzelnachweise 

Ort in Kiribati
Tarawa